Угљаревац је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 129 становника. Насеље је основано крајем -{XVIII}- века. Под њивама се налази 171,23 -{ha}-, воћњацима 58,58 -{ha}-, виноградима 1,79 -{ha}-, ливадама 40,67 -{ha}-, пашњацима 48,92 -{ha}- док остало земљиште заузима 0,06 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Угљаревац живи 128 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,4 година (42,9 код мушкараца и 43,9 код жена). У насељу има 41 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,90.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце 

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији